Niemcy:
 Chemnitz – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Saksonia
 Chemnitz – okręg administracyjny (niem. Direktionsbezirk) w kraju związkowym Saksonia
 Chemnitz – rzeka w kraju związkowym Saksonia
 Chemnitz – dawna rejencja

Osoby:
 Bogislaw Philipp von Chemnitz (1605–1678) – niemiecko-szwedzki historyk
 Johann Hieronymus Chemnitz (1730–1800) – niemiecki teolog
 Martin Chemnitz (1522–1586) – niemiecki teolog ewangelicki
 Matthäus Friedrich Chemnitz (1815–1870) – niemiecki poeta, twórca hymnu Szlezwika-Holsztynu

Zobacz też:
 Chemnitzer Land – dawny powiat 
 Dorfchemnitz
 Kemnitz